Песцовый  — топоним в России.

Чукотский автономный округ 
 Песцовый — ручей, левый приток р. Мылельывэлькыль, координаты 66°17' с. ш. 172°47' з. д., код ГКГН 559335.
 Песцовый — река, левый приток р. Ергывеем, координаты 66°12' с. ш. 176°35' з. д., код ГКГН 558724.
 Песцовый — ручей, правый приток р. Короткая, координаты 66°09' с. ш. 177°37' в. д., код ГКГН 558774.
 Песцовый — увал, на западном побережье Анадырского лимана Анадырского залива Берингова моря, координаты 64°38' с. ш. 177°24' в. д., код ГКГН 599656.
 Песцовый — ручей, левый приток р. Выскып, координаты 68°05' с. ш. 178°53' з. д., код ГКГН 560486.
 Песцовый — ручей, правый приток р. Песчаная, координаты 65°55' с. ш. 176°03' з. д., код ГКГН 560887.
 Песцовый — ручей, левый приток р. Кэйнгывеем, координаты 69°31' с. ш. 162°39' в. д., код ГКГН 559385.
 Песцовый — ручей, правый приток руч. Змейка, координаты 69°17' с. ш. 163°55' в. д., код ГКГН 559604.
 Песцовый — ручей, левый приток р. Сельдевая, координаты 69°39' с. ш. 164°01' в. д., код ГКГН 558861.
 Песцовый — ручей, левый приток р. Ромоваам, координаты 69°14' с. ш. 171°41' в. д., код ГКГН 558534.
 Песцовый — ручей, теряется в болоте, в правобережье р. Палярыннат, координаты 68°51' с. ш. 172°08' в. д., код ГКГН 784588.
 Песцовый — ручей, правый приток р. Большой Ергывеем, координаты 69°51' с. ш. 172°08' в. д., код ГКГН 762971.
 Песцовый — ручей, правый приток руч. Каменистый, координаты 69°42' с. ш. 173°17' в. д., код ГКГН 790646.
 Песцовый — ручей, правый приток р. Белая, координаты 65°51' с. ш. 173°20' в. д., код ГКГН 789870.
 Песцовый — ручей, левый приток р. Вальвэнмываам (Пастбищная), координаты 67°18' с. ш. 169°51' в. д., код ГКГН 785346.
 Песцовый — ручей, правый приток р. Тыльвутэн, координаты 67°41' с. ш. 169°47' в. д., код ГКГН 767274.
 Песцовый — ручей, правый приток р. Каменистый, координаты 68°48' с. ш. 173°22' в. д., код ГКГН 787222.
 Песцовый — ручей, правый приток р. Вилюй, координаты 68°15' с. ш. 171°58' в. д., код ГКГН 765528.
 Песцовый — ручей, левый приток р. Пыркакайваам, координаты 69°33' с. ш. 172°05' в. д., код ГКГН 765651.

См. также 
 Песцовая
 Песцовое
 Песцовые